Wikimedia Foundation – fundacja opiekująca się projektem Wikipedii
 Windows Media Format
 Windows Metafile – jeden z formatów wektorowego zapisu grafiki
 World Monuments Fund - organizacja finansująca World Monuments Watch
 WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) – niemiecka firma zajmująca się produkcją wyrobów ze stali nierdzewnej
 HK WMF Sankt Petersburg – rosyjski klub hokejowy